Die Abkürzung RIR steht für:

 Regional Internet Registry – Organisationen wie beispielsweise RIPE oder ARIN, die für die Verwaltung von IP-Adressen in einer Weltregion zuständig sind.
 Religionsfrei im Revier
 Reserve Infanterie Regiment
 Riverside International Raceway, eine ehemalige Rennstrecke in Kalifornien

RIR